Swoszowski – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Swoszowski:
 Jan Swoszowski (zm. 1615) – polski szlachcic, urzędnik I Rzeczypospolitej.
 Kazimierz Stanisław Swoszowski (1893–1920) – porucznik pilot–obserwator Wojska Polskiego.
 Mirosław Swoszowski (ur. 1956) – polski nauczyciel, polityk, urzędnik państwowy, poseł na Sejm III kadencji.

Polskie nazwiska